Désertines (Allier)
 Désertines (Mayenne)